Baldwinowice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Baldwinowice (Ciepłowody) (dt. Belmsdorf), Dorf der Gmina Ciepłowody in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Baldwinowice (Namysłów) (dt. Belmsdorf), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole